Osoby o tym nazwisku:
 Zdzisław Sipiera – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec

Inne:
 (31931) Sipiera – planetoida z pasa głównego asteroid